O campeonato de França de go é um evento desportivo organizado po la Federação Francesa de Go (FFG) 
 

Competições de go